Adiós muchachos puede referirse a:

 Adiós muchachos, una novela del escritor cubano-uruguayo Daniel Chavarría 
 Adiós muchachos, una película de Argentina dirigida en 1955 por Armando Bo.
 'Adiós, muchachos una película de Francia de 1987, dirigida por Louis Malle cuyo nombre original es Au revoir, les enfants.
 «Adiós muchachos», un episodio de la serie de España, Médico de Familia.
«Adiós muchachos», un tango de 1927, música de Julio César Sanders y letra de César Felipe Veldani.